Carl Gunnarsson (né le  à Örebro en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec son club formateur du Örebro HK dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois. La saison suivante, il découvre l'Elitserien avec le Linköpings HC. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2007 au septième tour, en cent quatre-vingt quatorzième position par les Maple Leafs de Toronto. Il part en Amérique du Nord en 2009. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs le  face aux Flames de Calgary. Le , il est échangé avec un choix de  en 2014 aux Blues de Saint-Louis en retour du défenseur Roman Polak.

Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Örebro HK || Allsvenskan ||43 ||0 ||4 ||4 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || IFK Arboga || Allsvenskan ||12 ||1 ||5 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 || Linköpings HC || Elitserien ||14 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||15 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Linköpings HC || Elitserien ||30 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Linköpings HC || Elitserien ||53 ||2 ||7 ||9 ||26 ||16 ||0 ||4 ||4 ||10
|-
|2008-2009 || Linköpings HC || Elitserien ||53 ||6 ||10 ||16 ||26 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH ||12 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||43 ||3 ||12 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 68|| 4|| 16|| 20|| 14|| -|| -||- || -|| -
|-
|2011-2012 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 76|| 4|| 15|| 19|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Örebro HK || Allsvenskan || 10 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 37 || 1 || 14 || 15 || 14 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
|2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 80 || 3 || 14 || 17 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 61 || 2 || 10 || 12 || 2 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 72 || 3 || 6 || 9 || 31 || 19 || 0 || 2 || 2 || 7
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 56 || 0 || 6 || 6 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 63 || 5 || 4 || 9 || 22 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 25 || 3 || 4 || 7 || 6 ||  19 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH || 36 || 2 || 5 || 7 || 16 ||  6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-   
| 2020-2021 || Blues de Saint-Louis || LNH || 12 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -

| 629 || 30 || 108 || 138 || 179 || 68 || 1 || 6 || 7 || 19

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en novembre 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Linköpings HC
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Örebro HK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur du Rampage de San Antonio
Champion de la Coupe Stanley